Хинцман:

 Хинцман, Билл (Си Вильям Хинцман; ; 1936 год) — американский актёр и кинорежиссёр.
 Хинцман, Иеремия (Джереми Хинцман; ; 1979 год) — официально первый за время Иракской войны американский дезертир в Канаду, что имело широкий общественный резонанс в США.